O Grande Prêmio da Europa de 1993 foi a oitava etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 2 a 4 de Julho nos 4.655 km do Circuit de Catalunya.

500 cc

 

GPs de MotoGP de 1993